Bassong peut désigner :
 Jeanne Isabelle Marguerite Bassong, femme politique et diplomate camerounaise
 Sébastien Bassong, un footballeur international camerounais 
 plusieurs localités du Cameroun, dont :
 Ngog Bassong
 Song Bassong